Die 19. Tour Down Under 2017 war ein Etappenrennen in Australien und fand in der Region von Adelaide statt. Es fand vom 17. bis zum 22. Januar 2017 statt und war zudem Teil der UCI WorldTour 2017. Es war das erste von insgesamt 37 Rennen.

Teilnehmende Mannschaften

Etappen 
Wegen großer Hitze und teils Temperaturen von über 40 Grad Celsius im Schatten wurde die erste Etappe Unley nach Lyndoch von 145,5 auf 118,5 km gekürzt. Dadurch entfiel eine von drei geplanten Schlussrunden um Lyndoch. Dafür setzte sich der Australier Adam Hansen vom belgischen Team Lotto Soudal, der Fahrervertreter, beim Veranstalter ein, weil viele Radrennfahrer unter der Hitze litten.

1. Etappe

2. Etappe

3. Etappe

4. Etappe

5. Etappe

6. Etappe

Gesamtwertung

Wertungstrikots

Einzelnachweise

Weblinks 
 Offizielle Website
 

2017
Radrennen 2017